A 14-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat la Moscova în Rusia în perioada 10 august - 18 august 2013. Au participat 1784 de sportivi veniți din 205 țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
17 atleți au reprezentat România.

 Marian Oprea – triplusalt - locul 5
 Bianca Răzor – 400 m - locul 13, 4 × 400 m - locul 6
 Mirela Lavric – 800 m - locul 31, 4 × 400 m - locul 6
 Sanda Belgyan – 4 × 400 m - locul 6
 Adelina Pastor – 4 × 400 m - locul 6
 Alina Panainte – 4 × 400 m - locul 6*
 Bianca Perie – ciocan - locul 11
 Ancuța Bobocel – 3000 m obstacole - locul 13
 Anca Heltne – greutate - locul 15
 Mihai Donisan – înălțime - locul 16
 Nicoleta Grasu – disc - locul 22
 Adrian Vasile – lungime - locul 25
 Eliza Toader – suliță - locul 25
 Marius Ionescu – maraton - locul 26
 Ioana Doagă – 1500 m - locul 26
 Andreea Ogrăzeanu – 200 m - locul 36
 Marius Cocioran – 50 km marș - locul 39
* Atleta a participat doar la calificări.

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Patru atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Ion Luchianov – 3000 m obstacole - locul 10
 Olesea Cojuhari – 400 m - locul 26
 Roman Prodius – maraton - locul 45
 Sergiu Ciobanu – maraton - locul 47

Note

Legături externe 

  World Athletics Championships Moskva

2013
Sport în Rusia
2013
Competiții sportive internaționale găzduite de Rusia